A zona morta hipóxica (baixo O2) que há no desemboco do rio Mississippi é causada por eutroficação, originária de produtos químicos ou outros resíduos, danificando o ecossistema. Essa quantidade de O2 muito baixa destrói toda e qualquer forma de vida. eloy

Rio Mississippi